La Route nationale 116 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 116 en France
 Route nationale 116 en Italie

Voir aussi